

Geografia 
 Monte Rivi – cima più alta delle isole Eolie, nell'isola di Salina

Persone 
 Marcella Rivi (1910-1981) – paroliere e cantante italiana, pseudonimo di Sonia Pearlswig 
 Rolando Maria Rivi (1931-1945) – seminarista cattolico, proclamato beato
 Stefania Rivi (n. 1978) – attrice italiana